Штефан Эмануэль Сильвестр Киндерман (; род. 28 декабря 1959, Вена) — австрийский шахматист, гроссмейстер (1988).

Шахматная карьера 
В составе команды ФРГ участник чемпионатов Европы (1983) и мира (1985), ряда олимпиад (1982, 1986, 1988). В 1990 и 1994 году играл за сборную Германии, в 2008 за сборную Австрии на олимпиадах.

Лучшие результаты в международных турнирах: Афины (1979, побочный) и Висбаден (1981) — 2-е; Салоники (1979, декабрь) и Вольфсберг (1986) — 1—4-е; Куршевель и Родос (1980), Вильгельмсфельд и Хайде (1981) — 1-е; Вейк-ан-Зее (1982, побочный) — 1—2-е; Гамбург (1982) — 3—5-е; Цюрих (1983/1984 и 1984) — 1—4-е и 1—2-е; Дортмунд (1985) — 1—3-е; Сату-Маре (1980) и Баден-Баден (1985) — 3—4-е; Варшава (1983) и Биль (1986, побочный) — 1-е; Будапешт (1986, июнь и 1987) — 2—4-е и 3—5-е; Стари-Смоковец (1986 и 1987) — 2—4-е и 1-е; Прага (1988) — 3-е места.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты ФРГ
Шахматисты Германии
Шахматисты Австрии